Влашки До може бити:

Влашки До (Смедеревска Паланка), село у општини Смедеревска Паланка у Подунавском округу или
Влашки До (Жабари), село у општини Жабари у Браничевском округу.